Виле:

 Виле — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Виле, Эме ван де (1907—1991) — бельгийская пианистка и клавесинистка.